Бритни Эмбер (, настоящее имя Эмбер Виктория Риззо (); род. 10 ноября 1986, Калифорния, США) — американская порноактриса.

Фильмография

Премии и номинации 
 2010 AVN Award номинация — Лучшая новая старлетка
 2010 FAME Award номинация — Favorite Female Rookie
 2010 XBIZ Award номинация — Новая старлетка года
 2013 AVN Award номинация — Невоспетая старлетка года
 2013 XBIZ Award номинация — Лучшая актриса второго плана — Not Animal House XXX
 2013 XBIZ Award номинация — Лучшая лесбийская сцена — Not Animal House XXX (вместе со Спенсер Скотт)
 2013 XBIZ Award номинация — Performer Site of the Year — BritneyAmberXXX.com

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Бритни Эмбер
 
 Профиль на сайте AVN

Порноактрисы США
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами